Fattore di protezione solare, misura di efficacia di una crema solare
 Fattore di protezione, in epidemiologia, una condizione che risulta statisticamente significativa nella prevenzione della patogenesi di una malattia, al contrario del fattore di rischio